leopolita – lwowianin

Osoby 
 Jan Leopolita (ks. Jan Nicz) – wydawca i korektor przekładu Biblii (tzw. Biblia Leopolity)
 Marcin Leopolita – polski muzyk epoki renesansu
 Roman Zimand ps. Leopolita – dziennikarz, działacz opozycji w epoce PRL